De DFL-Supercup 2017 was de 18e editie van de Duitse supercup. Kampioen Bayern München won na strafschoppen van bekerwinnaar Borussia Dortmund.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2017
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Dortmund